

Marina militare
Classe Nimitz, classe navale della Marina degli Stati Uniti
USS Nimitz (CVN-68), portaerei della Marina degli Stati Uniti

Persone 
Chester Nimitz (1885-1966), ammiraglio statunitense